BK Tromsø – norweski klub siatkarski z siedzibą w Tromsø. Założony został w 1975 roku. Dziesięciokrotny mistrz Norwegii i jednocześnie zdobywca Pucharu Norwegii, pięciokrotny zwycięzca najwyższej klasy rozgrywek ligowych oraz dwukrotny brązowy medalista Klubowych Mistrzostw Krajów Nordyckich.

Początkowo w ramach klubu istniała również sekcja koszykówki, jednak w 1978 roku powstał koszykarski klub Tromsø Basketballklubb (TBBK, obecnie pod nazwą Tromsø Storm).

BK Tromsø swoje mecze rozgrywa w Tromsøhallen oraz w Gyllenborghallen.

Występy w europejskich pucharach

Osiągnięcia 
 Mistrzostwa Norwegii i Puchar Norwegii:
  1. miejsce (10x): 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 2003, 2004, 2006, 2014, 2017
  2. miejsce (3x): 2007, 2015, 2018
 Mistrzostwa ligowe:
  1. miejsce (5x): 1982, 1983, 1985, 2004, 2007
  2. miejsce (6x): 1984, 2003, 2005, 2006, 2015, 2017
  3. miejsce (2x): 2008, 2018
 Klubowe Mistrzostwa Krajów Nordyckich:
  3. miejsce (2x): 2017, 2018

Kadra 
Sezon 2018/2019
 Pierwszy trener: Edgar Broks
 Asystenci trenera: Harry Fagervold i Oskar Rinde

Bibliografia 
 
 
 

Norweskie kluby siatkarskie
Kluby siatkarskie założone w 1975